Список аэропортов Новой Зеландии включает аэропорты, расположенные на территории государства Новая Зеландия с указанием местоположения и международного кода (ICAO и IATA).

Список аэропортов

См. также 
 Транспортное агентство Новой Зеландии
 Авиакомпании Новой Зеландии

Примечания

Ссылки 
 Great Circle Mapper — ICAO and IATA codes
 
 
 AIP New Zealand — Airport and Heliport Charts

Аэропорты
Новая Зеландия